VCC steht für:

 Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, Publikationsreihe zur Geschichte Tschechiens und der Slowakei
 Viadrina Compliance Center, Forschungseinrichtung
 Volvo Car Corporation, schwedischer Automobilhersteller
  (richtig VCC, aber auch Vcc geschrieben, wenn Tiefstellen nicht möglich ist), bezeichnet den Pin für positive Versorgungsspannung in einem integrierten Schaltkreis, (siehe Spannungsbezeichnung)
 Virgo Cluster Catalog, ein astronomischer Katalog
 Vogel Convention Center, ein Veranstaltungsort in Würzburg

VCC